James McFadden (né en 1983), joueur de football écossais

James et Jim McFadden est un nom pouvant aussi désigner:

 (1880-1952), évêque catholique américain
Jim McFadden (1920-2002), joueur de hockey sur glace nord-irlandais
 (1930-1998), journaliste et éditeur américain
, danseur de claquettes américain

Voir aussi

McFadden, James